

Чемошур — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Чемошур — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Чемошур — присілок, Увинський район, Удмуртія

Див. також 
 Чемошурка
 Чемошур-Док'я
 Чемошур-Куюк
 Чемошур-Уча
 Чимошур